Im 5. Jahrhundert v. Chr. fanden zwischen Athen und Sparta zwei bedeutende Schlachten von Tanagra statt:

 Schlacht von Tanagra (457 v. Chr.) im Ersten Peloponnesischen Krieg
 Schlacht von Tanagra (426 v. Chr.) im Zweiten Peloponnesischen Krieg